Uefa Champions League 2007/2008 var den 53:e säsongen av europeiska cupen och den 16:e i form av nuvarande Uefa Champions League. Finalen spelades på Luzjnikistadion i Moskva, Ryssland den 21 maj 2008. Manchester United vann finalen mot Chelsea.

Kval 
Totalt 76 lag deltog i UEFA Champions League säsongen 2007/2008 från UEFA:s 53 medlemsförbund. Varje förbund fick ett visst antal lag att skicka till Champions League baserat på den inhemska ligans ranking – fotbollsförbund med bättre rankade ligor får alltså fler lag att skicka till Champions League jämfört med sämre rankade. Dock så finns det en bestämmelse som innebär att ett förbund max får skicka fyra lag, samt att varje förbund får minst ett lag som får kvala, förutom Liechtenstein, som inte har någon inhemsk liga.

 Förbund rankade 1-3 (Spanien, Italien och England): 4 lag per förbund
 Förbund rankade 4-6 (Frankrike, Tyskland och Portugal): 3 lag per förbund
 Förbund rankade 7-15 (Nederländerna, Grekland, Ryssland, Rumänien, Skottland, Belgien, Ukraina, Tjeckien och Turkiet): 2 lag per förbund
 Förbund rankade 16-531: 1 lag per förbund
Kvalomgång 1 (28 lag):
 28 ligavinnare från förbund 25-531
Kvalomgång 2 (28 lag):
 14 vinnare från kvalomgång 1
 8 ligavinnare från förbund 17-24
 6 ligatvåor från förbund 10-15
Kvalomgång 3 (32 lag):
 14 vinnare från kvalomgång 2
 7 ligavinnare från förbund 10-16
 3 ligatvåor från förbund 7-9
 6 ligatreor från förbund 1-6
 2 ligafyror från förbund 1-3 (Milan, den italienska ligafyran, är direktkvalificerade som regerande mästare.)
Gruppspel (32 lag):
 1 regerande mästare
 16 vinnare från kvalomgång 3
 9 ligavinnare från förbund 1-9
 6 ligatvåor från förbund 1-6

1 Liechtenstein anordnar inget inhemskt seriespel och har därför ingen plats i UEFA Champions League. Liechtensteins fotbollsförbund är klubbmässigt inför säsongen 2007/2008 rankat som nummer 38 i Europa.

TH: Som titelhållare är de kvalificerade automatiskt.

Kvalomgångar

Första kvalomgången 
Dragningen hölls i Nyon, Schweiz den 29 juni 2007. Matcherna spelades 17/18 juli och 24/25 juli 2007.

Andra kvalomgången 
Matcherna spelades den 31 juli och 1 augusti samt den 7 och 8 augusti 2007.

Tredje kvalomgången 
Lottningen hölls fredagen den 3 augusti 2007. Matcherna i den tredje kvalomgången spelades den 14 och 15 augusti samt den 28 och 29 augusti 2007. Förlorarna fick spela första omgången i Uefacupen 2007/2008.

1 Matchen spelades den 3 september då Sevilla-spelaren Antonio Puerta fick en hjärtattack under en match i spanska La Liga, och senare avled på sjukhuset.

Gruppspel

Lottningsstruktur 
Lottningen skedde den 30 augusti 2007 i Monaco. Lagen i samma seedningsgrupp kunde ej hamna i samma grupp i gruppspelet. Inte heller lag från samma land kunde hamna i samma grupp.

Lagen står efter UEFA:s ranking
1 Direktkvalificerade till gruppspelet som mästare.
2 Behövde ej kvala, då de var direktkvalificerade till gruppspelet.
3 Manchester United och Chelsea har samma rankingpoäng, men eftersom Manchester United placerade sig högre upp i ligan så placeras de därmed före i tabellen.

Grupper 
Den första matchen i gruppspelet spelades den 18 september och den sista den 12 december 2007. Reglerna för hur man skall skilja de bästa lagen i gruppen styrs av paragraf 4.05 i UEFA:s reglar för den gällande säsongen. Följande regler ger högst ranking (i den ordningen):
 högst poäng mellan lagen ifråga
 bättre målskillnad mellan lagen i fråga
 fler gjorda mål på bortaplan mellan lagen i fråga
 bättre målskillnad från alla gruppspelsmatcher
 flest antal gjorda mål i alla gruppspelsmatcher
 högst UEFA-rankingpoäng.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Slutspelsträd

Lottningsstruktur 
Lag från samma land och lag som spelade i samma grupp i gruppspelet kunde ej lottas mot varandra i åttondelsfinalerna. Ettorna lottades mot tvåorna.

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler 
Matcherna spelades 1/2 april och 8/9 april 2008.

Lottning inför kvartsfinaler skedde under fredagen 14 mars 2008, ganska omgående förekom uppgifter i media att lottningen skulle uppgjorts i förväg, då resultatet publicerats på nätet innan lottningen ägde rum.

Semifinaler 
Matcherna spelades 22/23 april och 29/30 april 2008.

Final

Skytteliga 
De bästa målskyttarna i UEFA-Champions league 2007-08, per den 22 maj 2008:

Se även 
 Uefacupen 2007/2008
 Intertotocupen 2007
 Uefa Super Cup 2007

Referenser

Noter

Webbkällor

Externa länkar 
 Champions League på Uefa.com